Геннадий Митрофа́нов:
 Митрофанов, Геннадий Геннадьевич (род. 1970) — российский стрелок из лука.
 Митрофанов, Геннадий Дмитриевич (1940—2022) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1994).